В данном списке собраны футболисты, сыгравшие значительную роль в истории футбольного клуба ЦСКА Москва, который в разные годы носил название ОЛЛС (1911—1923), ОППВ (1923—1928), ЦДКА (1928—1951), ККА (1941), ЦДСА (1951—1957), ЦСК МО (1957—1960).

В большинстве случаев футболисты, включённые в данный список, провели за армейский клуб не менее ста официальных матчей.

Полный список футболистов ЦСКА, которые провели хотя бы один матч за армейский клуб и о которых есть статья в Википедии, можно увидеть в этой категории. Список игроков, которые выступают за ЦСКА в настоящее время находится здесь.

В настоящее время в списке находится 136 футболистов, которые отсортированы по алфавиту.

Список футболистов 
Расшифровка таблицы:
 Имя — имя футболиста.
 Гражданство — гражданство футболиста.
 Позиция — позиция футболиста на поле.
 Период — сезоны, проведённые футболистом в ЦСКА.
 Матчи — количество матчей, сыгранных футболистом в официальных матчах за ЦСКА.
 Голы — количество забитых (пропущенных для вратарей) мячей в официальных матчах за ЦСКА.

Расшифровка позиций:

 Футболисты, которые в настоящее время продолжают свои выступления за ЦСКА, выделены жёлтым цветом.

Примечания

Ссылки 
 Все футболисты ЦСКА Москва на официальном сайте клуба

ЦСКА Москва